La Fille du diable, film français réalisé par Henri Decoin en 1946.
 La Fille du diable (La figlia del diavolo), film franco-italien réalisé par Primo Zeglio en 1952.
 La Fille du diable, roman français de Bernard Simonay publié en 2000.
 La Fille du Diable est l'un des intitulés du conte-type T 313 (voir Classification Aarne-Thompson), connu dans les pays slaves orientaux sous le nom de Le Tsar de l'Onde et Vassilissa la très-sage (Морской царь и Василиса Премудрая).